Antonio Galli (calciatore).
 Antonio Galli (orologiaio), sec. XIX, di Montecarotto.
 Antonio Galli (scultore) (1812-1861), di Viggiù.
 Antonio Galli, detto "il Bibbiena", architetto e scenografo († 1774).
 Antonio Maria Galli (1553-1620), cardinale.
 Antonio Andrea Galli (1697-1767), cardinale.
 Antonio Galli di Bioggio, consigliere di Stato ticinese.